Fränzl ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Fränzl (1767–1833), deutscher Komponist und Geiger in der Mannheimer Hofkapelle
 Friedrich Fränzl (1863–1938), österreichischer Solotänzer und Mimiker
 Hildegard Fränzl (1895–1970), deutsche Schauspielerin, siehe Hildegard Fränzel
 Ignaz Fränzl (1736–1811), deutscher Komponist und Mannheimer Hofkapellmeister
 Willy Fränzl (1898–1982), österreichischer Solotänzer

Siehe auch:
 Fraentzel
 Fränzel
 Franzl
 Frentzel
 Frenzel